Перекрёстная эластичность:
 Перекрёстная эластичность спроса
 Перекрёстная эластичность предложения